Andreas Heymann (1966-), biathlète français ;
 Carsten Heymann (1972-), biathlète allemand ;
 Claude Heymann (1907-1994), réalisateur et scénariste français ;
 Claude Heymann (rabbin) (1952-), rabbin de Haguenau, Saverne, président de l'Association Morasha pour le Patrimoine du judaïsme alsacien, directeur du Talmud Torah de Strasbourg, rabbin des communautés du Bas-Rhin ;
 Danièle Heymann (1933-2019), critique de cinéma française ; 
 Delphyne Burlet (1966-), biathlète française ;
 Joseph Heymann (1925-19?), arbitre suisse de football ;
 Linda Gustava Heymann (1868-1943), journaliste et enseignante allemande ;
 Mathias Heymann (1987-), danseur français ;
 Pierre-Étienne Heymann (1935-), comédien, metteur en scène et pédagogue français ;
 Tobias Heymann (1966-1994), alpiniste allemand ; 
 Werner Richard Heymann (1896-1961), compositeur allemand.

Liens externes 
 

he:הימן